Stanisław Michalski (1863–1935), ziemianin, działacz Centralnego Towarzystwa Rolniczego
 Stanisław Michalski (1865–1949), inżynier, działacz oświatowy
 Stanisław Michalski (1881–1961), indolog, encyklopedysta
 Stanisław Michalski (1881–1966), działacz ruchu robotniczego
 Stanisław Michalski (1900–1940), doktor weterynarii, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Michalski (1916–2003), oficer WP, ksiądz katolicki, kapelan emigracji
 Stanisław Michalski (1928–1990), historyk wychowania
 Stanisław Michalski (1932–2011), aktor związany z Gdańskiem
 Stanisław Michalski (1948–), polski artysta fotograf